Восьмикнижие — сочинение в восьми книгах или сборник из 8 книг.

 «Восьмикнижие» (ок. V века до н. э.) — древнеиндийская грамматика санскрита Панини.
 Восьмикнижие (Осмокнижие; греч. Октатевх) — первые 8 книг Ветхого Завета (книги Бытия, Исхода, Левита, Чисел, Второзакония, Иисуса Навина, Судей и Руфи).

См. также 
 «» (Лион, 1488) — латинский сборник восьми моралистов, средневековый учебник по педагогике.